Felsenburg ist die Bezeichnung für:
 Felsenburg, eine befestigte Wohnanlage des Mittelalters

Felsenburg ist der Name oder Bestandteil des Namens folgender Burganlagen:
 Felsenburg Arnstein, eine Burgruine im Kirnitzschtal in Sachsen
 Untertorturm, ein ehemaliger Torturm in der Stadt Bern in der Schweiz
 Felsenburg Falkenštejn, eine Burgruine bei Jetřichovice in Tschechien
 Felsenburg Jestřebí, eine Burgruine bei Jestřebí in Tschechien
 Felsenburg (Kandergrund), eine Burgruine bei Kandergrund in der Schweiz
 Felsenburg Neurathen, eine Burgruine bei Rathen in Sachsen
 Felsenburg Rotštejn, eine Burgruine in der Region Liberec in Tschechien
 Felsenburg Šaunštejn, eine Burgruine bei Vysoká Lípa in Tschechien
 Felsenburg Sloup, eine Burgruine Sloup v Čechách in Tschechien
 Felsenburg Stohánek, eine Burgruine bei Stráž pod Ralskem in Tschechien
 Felsenburg Valečov, eine Burgruine bei Mnichovo Hradiště in Tschechien
 Felsenburg Vranov, eine Burgruine bei Malá Skála in Tschechien

Felsenburg ist der Name folgender Personen:
 Claire Felsenburg (1911–2002), österreichische Emigrantin und Buchautorin
 Stephanie Felsenburg (1902–1977), österreichische Ärztin und Psychologin
 Alfred Müller-Felsenburg (1926–2007), deutscher Lehrer, Lyriker und Schriftsteller

Felsenburg ist zudem:
 Bestandteil des Namens eines Romans von Johann Gottfried Schnabel, siehe Insel Felsenburg
 Bestandteil des Namens eines Romans von Karl May, siehe Karl May’s Gesammelte Werke#Die Felsenburg
Siehe auch
 Felsburg